Saint-Armel ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Armel (Ille-et-Vilaine) im Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Armel (Morbihan) im Département Morbihan